Ломница може да се отнася за:

 Ломница – село в област Добрич;
 Ломница – село в област Кюстендил;
 Ломница – село в област Перник;
 Ломница – село в община Врабчище, Северна Македония;
 Ломница – река в Северна Македония.